WC steht als Abkürzung für:
 Dodge WC-Serie, Kfz-Baureihe von Dodge
 War Crime, als Kurzform für ein Kriegsverbrechen
 Water Closet, eine Toilette
 Wadcutter, ein Projektil
 Warcraft, amerikanische Computerspielreihe (ab 1994)
 WC (Rapper), Pseudonym des amerikanischen Rappers William L. Calhoun
 Wildcard (Informatik), als Kurzform für einen Platzhalter
 Wing Commander (Computerspiel), amerikanische Science-Fiction-Computerspielserie (ab 1990)
 Wisconsin Central, eine Eisenbahngesellschaft
 Wolframcarbid, chemische Formel
 World Championship, englisch für Weltmeisterschaft, globaler sportlicher Wettbewerb
 World Cup, englisch für Weltcup, internationale sportliche Veranstaltungsserie
 Worst Case, schlechtestes Resultat in Simulationen / betriebswirtschaftlichen Planungsrechnungen
 die Postleitzahl von West-Zentral-London, siehe Postleitzahl (Vereinigtes Königreich)

wc steht für:
 wc (Unix), Betriebssystemkommando

Siehe auch:

Abkürzung